George Adams har flere betydninger:
 George Adams (musiker) – amerikansk jazz-musiker
 George Burton Adams (forfatter) – amerikansk forfatter
 George Adamski – polsk/ amerikansk UFO-forfatter